Promises of no man's land (single), single van Blaudzun
Promises of no man's land (album), album van Blaudzun waarop bovenstaande single staat